Гусаковский — русская фамилия; имеет женскую форму Гусаковская.

Известные носители 
 Гусаковский, Александр Владиславович (род. 1970) — российский предприниматель и политик.
 Гусаковский, Владимир Николаевич (1869—1923) — русский военачальник, генерал-майор.
 Гусаковский, Иосиф Ираклиевич (1904—1995) — советский военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза.

См. также 
 Гуссаковский